Jamaica deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1948 i London og har siden deltaget i samtlige sommerlege. Under sommer-OL 1960 i Rom deltog nationen som en del af Den Vestindiske Føderation. Jamaica deltog første gang i vinterlege i 1988 i Calgary og har deltaget i alle efterfølgende vinterlege undtaget 2006 i Torino.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Jamaicas OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL